Ма́ргита Ге́йнрихова, урождённая Кра́уцойц, немецкий вариант — Маргитта Гейнрих (, , 18 мая 1934 года, деревня Жиловк, Лужица, Германия — 11 мая 2002 года) — серболужицкий журналист, нижнелужицкая писательница и поэт.

Родилась в 1934 году в серболужицкой деревне Жиловк (Мерцдорф) около Котбуса в крестьянской семье. Работала диктором в серболужицкой редакции Радио ГДР в Котбусе. Была членом Нижнелужицкой языковой комиссии.

 Сочинения
 Žywjenjeju pomagaś na swět// Dejm hyšći bomki sajźaś. Antologija dolnoserbskeje literatury, zest. Ingrid Naglowa, Budyšyn, b. 24-30. (1985)
 Ta wońkotata nazyma. Proza, zestajał Beno Pětška, ilustracije Wylem Šybaŕ, Budyšyn (1997)
 Tak wjelgin požedany pjeršćeń, Duchtarjowy źiw//Źiw se njewospjetujo, Budyšyn, b. 79-86 (1999)
  Jadnake cynjenje njewěsći samski wuspěch, Namóc kśětosći, Źěrkata sotśicka, Běłe motorske, Cartojske praskanje, Žylowk w starych a nowych casach// Ze žywjenja na lanźe: pratyjarje wulicuju'' (2008).

Примечания

Литература 
 HELENA FILIPOVA, LUŽICKÁ OTÁZKA DNES, Několik úvah o perspektivách lužické srbštiny// SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS X 4,2001, стр. 100
 Awtorki a awtory// Źiw se njewospjetujo. Antologija dolnoserbskeje prozy, b. 151

Ссылки 
 Jutta Kaiserowa,  Słyšćo našo wusćełanje w maminej rěcy! Dopomnjeńki serbskeje žurnalistki, Serbski rozgłos
 Margitta Heinrich aus Merzdorf, Lausitzer Rundschau, 20.05.2009
 Библиография// Серболужицкий институт

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие поэты
Лужицкие журналисты